A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a torna női egyéni összetett versenyszámának selejtezőjét április 21-én, a döntőjét április 23-án rendezték.

A versenyt a 15 éves orosz Viktorija Lisztyunova nyerte meg – aki korláton és gerendán kapta a legtöbb pontszámot –, míg honfitársa, Angelina Melnyikova végzett a második helyen. A harmadik helyen a 16 éves brit Jessica Gadirova végzett, aki különösen az ugrás és a gerenda gyakorlata során nyújtott kiemelkedőt.

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők.

Selejtező 
A selejtező első huszonnégy helyezettje jutott a döntőbe. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.

Magyarázat:• D = D-érték (nehézségi pont) • E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • ! = a kivitelezés része a számításnak

Döntő 

Magyarázat:• D = D-érték (nehézségi pont) • E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • DNF = nem fejezte be (helyezetlen) • ! = a kivitelezés része a számításnak

Megjegyzés

Jegyzetek

Források 
 

EN